Saint-Léger-aux-Bois ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Léger-aux-Bois (Oise), Département Oise
 Saint-Léger-aux-Bois (Seine-Maritime), Département Seine-Maritime